Marvin Jones (n. 1993) – cestista statunitense
 Marvin Lewis Jones (n. 1990) –  giocatore di football americano statunitense
 Marvin Maurice Jones (n. 1972) –  giocatore di football americano statunitense